Toter Mann steht für:
 Toter Mann (Bergbau), bergmännischer Ausdruck für eine vermutete, aber fundleere (=Taube) Lagerstätte; (siehe: Bergmannssprache#Toter Mann)
 Erdanker Toter Mann, eine Befestigungstechnik in Firn und Schnee
 Toter Mann (Hochofen), der Kokskegel, der sich in der Mitte des Hochofens bildet
 Toter Mann (Schwimmen), ein Schwimmstil

Toter Mann heißen folgende Berge und Erhebungen:
 Toter Mann (Warscheneckgruppe) (2137 m), Vorgipfel des Warscheneck am Pyhrnpass, Oberösterreich, Österreich
 Toter Mann (Berchtesgadener Alpen) (1392 m), Berg bei Berchtesgaden, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern, Deutschland
 Toter Mann (Schwarzwald) (1321,7 m), Berg in der Gemeinde Oberried (Breisgau), Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg, Deutschland
 Toter Mann (Kolomansberg) (874 m), Anhöhe mit Bildbaum am Kolomansberg, Land Salzburg, Österreich
 Toter Mann (Seulingswald) (480,3 m), Berg bei Friedewald, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland
 Toter Mann (Oststeirisches Hügelland) (439 m), Berg im Oststeirischen Hügelland, Steiermark, Österreich
 Toter Mann (Pfälzerwald) (421 m), Berg im Landkreis Bad Dürkheim
 Toter Mann, deutscher Name von Le Mort Homme, stark umkämpfter Hügel in der Schlacht um Verdun bei Cumières-le-Mort-Homme, Département Meuse, Frankreich

Toter Mann, Weiteres:
 Toter Mann (Grenzpunkt), mittelalterliche Sage um eine Landmarke in Hessen
 Toter Mann (Film), deutscher Fernseh-Thriller von Christian Petzold aus dem Jahr 2001
 Toter Mann,  Kriminalroman aus dem Jahr 1989, von Yaak Karsunke

Siehe auch:
 Der tote Mann und das Meer
 Kressin und der tote Mann im Fleet
 Todtenmann
 Todman
 Todter Mann
 Todtmann
 Tote Männer
 Totman
 Totmanneinrichtung